O Estádio Luís Rios Bacurau, apelidado de Alçapão do Touro e a partir de 2013, Ninho do Periquito, é um estádio de futebol localizado na cidade de São Gonçalo do Amarante, no estado do Rio Grande do Norte, tem capacidade para 5.000 pessoas. Foi durante algum tempo usado pelo time do São Gonçalo Futebol Clube, onda era apelidado de "Alçapão do Touro". Devido à falência do time são gonçalense, o estádio ficou durante muito tempo inutilizado. Em 2013 o estádio passou a se chamar "Ninho do Periquito", devido a um forte investimento do presidente do Alecrim Futebol Clube, Anthony Armstrong, que o reformou e tornou-o "casa" do clube alviverde. Atualmente, pertence ao São Gonçalo.

Estádios de futebol do Rio Grande do Norte